Europese weg 23
 BMW E23, aanduiding van een model uit de BMW 7-serie
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor de Spielmann variant van deze schaakopening